Em zoologia, chama-se opistossoma à porção posterior do corpo dos animais do subfilo Chelicerata, ao qual pertencem as aranhas, os escorpiões, os ácaros e o límulo. É equivalente ao abdómen dos restantes artrópodes.

O opistossoma pode ser globoso, sem se notarem externamente os seus segmentos, como nas aranhas, onde os únicos apêndices são as fiandeiras. Nos escorpiões, o opistossoma é dividido em mesossoma e metassoma, este contém 5 segmentos e no final tem o ferrão (também chamado aguilhão caudal) para injetar o veneno (nas espécies venenosas). 

É no opistossoma que se encontra o intestino, o ânus (na extremidade posterior) e as gónadas.

Anatomia dos quelicerados